Jakimovič je priimek več oseb:
 Anton Ivanovič Jakimovič, sovjetski general
 Ljudmila Jakimovič, beloruska manekanka

Ruski priimki